Копач () — польская фамилия. Известные носители:

  (род. 1992) — польский футболист.
 Копач, Виктор Казимирович (род. 1970) — белорусский скульптор.
 Копач, Данил Анатольевич (род. 2000) — белорусский футболист, полузащитник.
  (род. 1941) — американский бейсболист.
  (род. 1951) —  американский католический священник; епископ.
 Копач, Иржи (род. 1982) — чешский гребец.
  (род. 1975) — югославская, словенская фигуристка-одиночница.
 Копач, Эва (род. 1956) — польский политик, Маршал Сейма.

См. также 
 Тупач (герб)